Чемпионат Исландии по футболу — является 100-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 2 мая 2011 года и закончился в 1 октября 2011 года. В чемпионате приняло участие 12 команд.

Команды

Турнирная таблица 

Тор также получил право выступить в 1 квалиф.раунде Лиги Европы УЕФА 2012/2013

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
2011 год в Исландии
Футбол в Европе в 2011 году